Устияно́вич — українське прізвище, утворене від імені Устиян. 

Відомі люди

 Устиянович Корнило Миколайович (1839—†1903) — український маляр.
 Устиянович Микола Леонтійович (1811—†1885) — письменник і громадський діяч, священик.
 Устиянович Осип (?—1922) — український політичний діяч у Галичині першої чверті XX ст.

Примітки 

Українські прізвища